

Persone 
 Arturo I Plantageneto di Bretagna (1187-1203) – nobile anglo-francese, duca di Bretagna, conte di Richmond, conte d'Angiò
 Edmondo Plantageneto, conte di Rutland (1443-1460) – nobile inglese
 Edoardo I Plantageneto d'Inghilterra (1239-1307) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra e duca d'Aquitania
 Edoardo II Plantageneto d'Inghilterra (1284-1327) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra 
 Edoardo III Plantageneto d'Inghilterra (1312-1377) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra e signore d'Irlanda
 Edoardo Plantageneto (1373-1415) – nobile anglo-francese, conte di Rutland, duca di Aumale, poi duca di York 
 Edoardo Plantageneto il Principe Nero (1330-1376) – nobile anglo-francese, principe d'Aquitania e del Galles
 Eleonora Plantageneta (1215-1275) – nobildonna anglo-francese
 Elisabetta Plantageneta, duchessa di Exeter (1363-1426) – principessa inglese
 Enrico Plantageneto (1155-1183) – nobile anglo-francese, conte del Maine e d'Angiò, re d'Inghilterra 
 Enrico II Plantageneto (1133-1189) – nobile anglo-francese, conte d'Angiò, del Maine, duca d'Aquitania e del ducato di Guascogna, infine re d'Inghilterra 
 Enrico III Plantageneto d'Inghilterra (1207-1272) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra, duca d'Aquitania e Guascogna
 Giorgio Plantageneto, I duca di Clarence (1449-1478) – nobile anglo-francese
 Giovanna Plantageneto (1210-1238) – nobildonna inglese, regina consorte di Scozia
 Giovanna Plantageneto (1321-1362) – principessa inglese e regina consorte di Scozia
 Giovanni Plantageneto (1166-1216) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra 
 Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster (1340-1399) – nobile anglo-francese, conte di Richmond, duca di Lancaster e duca d'Aquitania
 Goffredo d'Angiò Plantageneto (1113-1151) – nobile anglo-francese, conte di Angiò, del Maine, duca di Normandia
 Goffredo II di Bretagna Plantageneto (1158-1186) – nobile anglo-francese, duca di Bretagna e conte di Richmond
 Maria Plantageneto (1344-1362) – nobile anglo-francese, duchessa consorte di Bretagna
 Riccardo I Plantageneto d'Inghilterra (1157-1199) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra, duca di Normandia
 Riccardo II Plantageneto d'Inghilterra (1367-1400) – nobile anglo-francese, re d'Inghilterra e signore d'Irlanda
 Riccardo Plantageneto, III duca di York (1411-1460) – nobile anglo-francese, duca di York, conte di March, conte dell'Ulster, conte di Cambridge 
 Tommaso Plantageneto, II conte di Lancaster (1278-1322) – nobile anglo-francese

Storia di famiglia 
 Plantageneto – casata comitale medievale, anche chiamati seconda casa d'Angiò o Angiò-Plantageneti

Pagine correlate 
 Enrico Plantageneto